Velden kan syfta på:

Geografi

Nederländerna 

 Velden, Venlo – ort i Venlo, Limburg, Gemeente Venlo,

Tyskland 

 Velden, Pegnitz – kommun i Landkreis Nürnberger Land vid floden Pegnitz, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Velden, Landshut – kommun i Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Velden am Wörther See – kommun i Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land,